Dobry wieczór – dwudziesty czwarty album studyjny polskiego zespołu Voo Voo. Ukazał się 24 października 2014 wydany przez Art2 Music.

Płyta była nominowana do Fryderyka 2015 w kategorii Album Roku Muzyka Korzeni.

Album uzyskał status złotej płyty.

13 listopada 2015 Art2 Music wydało dwupłytową, winylową edycję albumu.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy Voo Voo
Albumy muzyczne wydane w roku 2014